Lausen bezeichnet:
 die soziale Körperpflege bei Primaten

Orte:
 Lausen (Leipzig), Stadtteil von Leipzig in Sachsen, Deutschland
 Lausen BL, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz

Personen:
 Gerd Lausen (1928–1993), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut Lausen (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Jens Lausen (1937–2017), deutscher Maler, Grafiker und Lyriker
 Uwe Lausen (1941–1970), deutscher Maler
 Willi Lausen (1901–1972), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Lausen (* 1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: